Голубівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Голубівська сільська рада — Вінницька область, Калинівський район
 Голубівська сільська рада — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Голубівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Коростишівський район
 Голубівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ружинський район
 Голубівська сільська рада — Луганська область, Кремінський район
 Голубівська сільська рада — Луганська область, Попаснянський район
 Голубівська сільська рада — Сумська область, Лебединський район
 Голубівська сільська рада — Сумська область, Середино-Будський район

Див. також 
 Голубинська сільська рада